Jhabua (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Jhabua (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jhabua